Hsieh Cheng Peng e Yang Tsung-hua hanno battuto in finale Vasek Pospisil e César Ramírez 3-6, 7-5, [10-5].

Teste di serie

 Ryan Harrison /  Matt Reid (quarti di finale)
 Vasek Pospisil /  César Ramírez (finale)
 Hiroki Moriya /  Bernard Tomić (quarti di finale)
 Daniel Cox /  Daniel Evans (quarti di finale)

 Peerakit Siributwongg /  Kittipong Wachiramanowong, (primo turno)
 Cho Soong-Jae /  Ty Trombetta (quarti di finale)
 Silvio Dadic /  Christopher Rungkat, (primo turno)
 Axel Michon /  Guillaume Rufin, (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2008